Ти́тос Ванди́с (, ; 7 ноября 1917, Нео-Фалиро, Пирей, Греция — 23 февраля 2003, Афины, Греция) — греческий актёр театра, кино и телевидения, политик и переводчик. Член парламента Греции от Коммунистической партии. Лауреат премии «Лучший актёр» на Международном кинофестивале в Фессалониках (1962). Ветеран Второй мировой войны (участник Итало-греческой войны).

Биография 
Семья Вандиса, когда он был ещё ребёнком, переехала в Кавалу, откуда были родом его родители. Имел двух братьев и двух сестёр. Его отец был торговцем табаком. В возрасте пяти лет заболел малярией, по причине чего вместе с матерью и другими детьми уехал в Швейцарию, где посещал школу в Лозанне. Спустя четыре года семья вернулась в Грецию, поселившись в Фессалониках.

Окончил Французский лицей в Фессалониках. Учился в Государственной консерватории Фессалоников и Театральной школе Национального театра Греции.

В 1934 году дебютировал на сцене Национального театра Греции.

До середины 1960-х годов играл в театре и снимался в кино в Афинах.

В 1964 году уехал в США, где продолжил актёрскую карьеру. Временно вернулся в Грецию в 1979 году и окончательно в 1983 году.

В 1967—1968 годах вместе с Мелиной Меркури и Деспо Диамантиду играл в бродвейском мюзикле «Иллия, дорогая», поставленном по фильму «Никогда в воскресенье» (1960).

Умер от рака.

Личная жизнь 
Был шесть раз женат.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Νυχτερινός Επισκέπτης. Τίτος Βανδής
 Τίτος Βανδής (1917—2003) 

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры театра США
Актёры кинематографа Греции
Актёры театра Греции
Актёры телевидения Греции
Иммигрировавшие в США из Греции
Умершие от рака